

Географічні об'єкти 

 Вен (острів) (швед. Ven, дан. Hven) — шведський острів у Балтійському морі, розташований у протоці Ересунн, між Швецією та Данією.
 Вен (фр. Vains) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.
 Вен-сюр-Карамі, Вен-сюр-Карамі́ (фр. Vins-sur-Caramy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Меній-Вен (фр. Ménil-Vin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн.

Персоналії 

 Роберт Де Вен, Роберт Де Вен (фр. Robert De Veen; 26 січня 1886, Брюгге — 8 грудня 1939) — бельгійський футболіст.
 Андре Вен-Труа, Вен-Труа (фр. André Armand Vingt-Trois; *7 листопада 1942, Париж) — французький кардинал, архієпископ Парижа з 11 лютого 2005 року.
 Вен Веньхао — перший прем'єр-міністр Республіки Китай.
 Вен Те Чоу (周文德), (7 жовтня 1919, Ханчжоу, Китай, — 30 липня 1981), — відомий у світі гідролог та інженер, визнаний за внесок у розвиток гідрології.